Berrigan kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Berrigan,

Australien 

 Berrigan (ort), New South Wales, 
 Berrigan (region), New South Wales, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar